Gröschel oder  Groeschel ist der Familienname folgender Personen:

 André Gröschel (* 1983), deutscher Chemiker
 Benedict Groeschel CFR (1933–2014), US-amerikanischer Ordenspriester, Psychologe, Exerzitienmeister, Autor und Fernsehmoderator
 Bernhard Gröschel (1939–2009), deutscher Sprachwissenschaftler und Slawist
 Cornelia Gröschel (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Craig Groeschel (* 1967), US-amerikanischer Theologe, Pastor, Gemeindegründer, Buchautor und Referent
 Ernst Gröschel (1918–2000), deutscher Pianist
 Julius Groeschel (1859–1924), deutscher Eisenbahnbeamter, Architekt und Kunsthistoriker
 Sepp-Gustav Gröschel (* 1943), deutscher Klassischer Archäologe
 Tom Gröschel (* 1991), deutscher Leichtathlet 
 Ute Gröschel-Stewart (1932–2017), deutsche Biologin und Professorin an der Technischen Universität Darmstadt

Weiteres:
 Gröschel für Fledermaus (Münze)